Heurteur ist der Familienname von:

 Guillaume Le Heurteur, französischer Komponist des 16. Jahrhunderts 
 Nikolaus Heurteur (1781–1844), österreichischer Theaterschauspieler 
 Sophie Heurteur, österreichische Theaterschauspielerin des 19. Jahrhunderts, Tochter von Nikolaus Heurteur